Бретт Уигдорц () —  американский предприниматель, основатель и главный исполнительный директор образовательной благотворительной организации «Teach First», направленной на решение проблем низкого уровня семейного дохода и на улучшение качества образования. Уигдорц родился в американском городке Оушен Тауншип (Нью-Джерси) и имеет двойное американское и британское гражданство.

Уигдорц в настоящее время выступает в качестве доверенного лица «National College for Digital Skills» и «Future Leaders», которые готовит новое поколение выдающихся директоров школ. Он также является одним из основателей и доверенным лицом организации «Teach For All», созданной совместно с Венди Копп, чтобы помочь социальным предпринимателям в других странах создать глобальную сеть социальных предприятий, посвященную решению недостатков образования.

Биография 
Уигдорц получил высшее образование со степенью бакалавра в области экономики и международных исследований в университете Ричмонда в 1995 году и степень магистра в области экономики в гавайском университете.

Во время учебы в Гавайском университете, он работал исследователем в «Восточно-Западном центре» в Гонолулу, фокусируясь на проблемах энергетического и экономического развития в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанских Островах. Он стал соавтором статьи о будущих энергетических потоков Азии (China and Central Asia's Volatile Mix : Energy, Trade, and Ethnic Relations).

В 1998 году он работал журналистом в Индонезии и Гонконге. В 2000 году Уигдорц присоединился к «McKinsey & Company» в качестве консультанта.

В июле 2002 году была основана организация «Teach First» с командой из 11 сотрудников. После основания Уигдорц продолжал возглавлять организацию в качестве генерального директора.

С момента основания «Teach First» оказал поддержку более чем 6,000 лицам. Благотворительная организация расширилась в девяти регионах Англии и Уэльса, в которой занято более 500 сотрудников.

В 2007 году Бретт был удостоен награды «UK Ernst & Young Social Entrepreneur of the Year» и «CASE European Leadership Award» за свою предпринимательскую деятельность и за усилия в продвижении и поддержке образования. «The Evening Standard» назвал его одним из 1 000 самых влиятельных лондонцев. В 2013 году был награждён орденом Британской империи. В 2015 году Бретт попал в список «Debrett's 500», как один самых влиятельных людей в Великобритании.

Примечания

Ссылки 
 PEAS Official Website
 Future Leaders Official Website
 Teach For All Official Website
 Teach First Official Website

Предприниматели по алфавиту
Предприниматели Великобритании
Социальные предприниматели
Выпускники Гавайского университета
Выпускники Ричмондского университета